Сью́зан Бёрт (, урождённая Сью́зан Годэ́, ; ) — канадская кёрлингистка.

Играет на позиции четвёртого. Скип своей команды.

Достижения 
 : бронза ().
 : золото (), бронза ().
 : золото (, ), серебро (), бронза ().

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 

 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады